Észtország
Rava falu Harju megye Kose községében
Rava falu Järva megye Ambla községében

 Horvátország
Rava falu Zára községben, Zára megyében
Rava sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban

 Románia
Rava falu Gyulakuta községben, Maros megyében